2010 — Общенациональная забастовка в Греции
 2023 — Общенациональная забастовка во Франции